Wolframs ist 

 der deutsche Name der Gemeinde Kostelec u Jihlavy in Tschechien
 Wolframs (Nunkas), eine Wüstung im heutigen Truppenübungsplatz Grafenwöhr (Oberpfalz)